Теон () — греческое имя.

Известные носители:
 Теон Александрийский (жил около 380 года) — древнегреческий математик, отец Гипатии.
 Теон Смирнский (II век) — древнегреческий философ.
  — учитель риторики, автор руководств к стилистическим упражнениям.
  — польский каббалист.
 Теон Грейджой — персонаж фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня» (1996) американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

См. также 
 Тёон